Desire:
 Desire — альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана.
 Desire — песня ирландской рок-группы U2.

См. также 

 Désiré — компьютерная игра.
 Des’ree (род. 1968) — британская певица.
 Desireless (род. 1952) — французская певица.
 Дезире, Жонель (род. 1997) — гаитянский футболист.